Паутовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Петропавловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Паутово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 963 человека, в том числе 455 мужчин и 508 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Паутово.

Примечания 

Муниципальные образования Петропавловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края